Зайцівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Зайцівська волость — Богучарського повіту Воронезької губернії;
 Зайцівська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії.